Gerhard Grave ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Grave (Geistlicher, 1596) (1596–1658), deutscher Geistlicher, Pastor in Osnabrück
 Gerhard Grave (Geistlicher, 1598) (1598–1675), deutscher Theologe und Geistlicher, Pastor in Hamburg